Урвалсдейлд 2020 — 109-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Титул чемпіона захищав КР. 7 жовтня першість була призупинена, а 30 жовтня через пандемію COVID-19 остаточно скасовано. Результати визначенні за середньою кількістю очок.

Клуби

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири 
Після матчів зіграних 4 жовтня 2020.

Примітки

Посилання 
  
 Урвалсдейлд  на soccerway 

2020
Ісландія
2020 в Ісландії